Фёдор Ива́нович Панфёров (псевдоним — Марк Солнцев; ) — советский писатель, один из руководителей РАПП,  журнала «Октябрь» (с 1931 года). Жена — писательница А. Д. Коптяева.

Биография 
Родился а в рабочем посёлке Павловка (ныне —  в Ульяновской области) в семье крестьянина-бедняка. Учился в Вольской учительской семинарии. В 1923—25 годах учился в Саратовском университете. Первый рассказ «Перед рассветом» опубликован в 1918 году.

Входил в руководство РАПП. Автор пьес для крестьянских театров «Дети земли» (1920), «Пахом» (1923), «Мужики» (1924), «Бунт земли» (1926), «Развал» (1926), «Урод», «Стальной конь». Наибольшую известность получил как автор монументального романа «Бруски» (книги 1—4, 1928—1937).

В 1924—1931 годах Панфёров редактировал «Крестьянский журнал». С 1931 года — главный редактор журнала «Октябрь». Был снят с поста на 3 года в 1954—1956 годах —  (Панфёров был на три года отстранён от руководства за публикацию статьи Петра Вершигоры, в которой подчёркивался народный характер партизанского движения — в этом усмотрели умаление партийного руководства. Октябрь (журнал)) (П. П. Вершигора в 1954 году опубликовал в журнале «Октябрь» статью с критикой искажения исторической правды в первом томе академической «Истории Украинской ССР» (Киев, 1953)[5]. «Правда» назвала эту критику «очернением», «грубой ошибкой» и «безответственным выступлением»[6], после чего редакторы «Октября» — Ф. И. Панферов и И. Г. Падерин — были освобождены от занимаемых должностей.) (Правда. 1954. 18 апреля.)

Написал трилогию о Великой Отечественной войне и послевоенном строительстве «Борьба за мир» (1945—1947), «В стране поверженных» (1948), «Большое искусство» (1954). Развитие сельского хозяйства в послевоенные годы — в центре трилогии «Волга-матушка река» (романы «Удар» (1953), «Раздумье» (1958), «Во имя молодого» (1960)). Автобиографическая повесть «Родное прошлое» (1956).

Член ВКП(б) с 1926 года. Депутат ВС СССР 2—5 созывов с 1946 года. Умер 10 сентября 1960. Похоронен в Москве на  (участок № 8).

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1948) — за роман «Борьба за мир»
 Сталинская премия третьей степени (1949) — за роман «В стране поверженных»
 орден Отечественной войны II степени (31.5.1945)
 три ордена Трудового Красного Знамени (31.1.1939; 26.9.1946; 4.10.1956)
 орден Красной Звезды (23.9.1945) — в связи с выходом 10-тысячного номера «Правды»
 медали

Память 

Именем писателя названы:
 улица в Москве
 улица в Волгограде
 улица в Астрахани
 улица в Донецке (Донецкая область, Украина)
 многопалубный речной пассажирский теплоход дальнего следования проекта «Родина»
 Вольский педагогический колледж
 библиотека в Иваново (Брестская область, Республика Беларусь)
 библиотека в р. п. Павловка Ульяновской области

Сочинения 
 Перед рассветом // Горнило (журнал). — 1918
 Сысуевская республика // Коммунистический путь (журнал). — 1919
 Солнцев М. Дети земли. — Вольск, 1920
 Град: Пьеса. — 1923
 Мужики. Пьеса. — М.-Л., 1924
 Береговая быль. — М., 1926
 Бунт земли: Драма. — М., 1926
 Огневцы. — М.-Л., 1926
 На реке Цне. — 1926
 От деревенских полей. — 1926
 В предутреннюю рань. — М., 1927
 Бруски: Роман в 4 книгах, 1928—1937 (экранизация — фильм «В поисках радости» (СССР, 1939 год)). — Книги 1 и 2 — М.: Московский рабочий, 1928 (издания с 1-го по 4-е); М.: Московский рабочий, 1929 (5-е и 6-е изд.); М.—Л.: Дешевая библиотека Госиздата (два издания); Роман-газета. — 1929. — № 3/15; Книги 3 и 4 — Октябрь. — 1929. — № 7—12; 1930. — № 1—2; М.: Московский рабочий, 1930; Книга 3 под названием «Твёрдая поступь» опубликована в журнале «Октябрь», 1933, № 1-4
 Пахом: пьеса (1921)
 Дети земли: пьеса (1922)
 Мужики: пьеса (1924)
 Береговая пыль: книга очерков (1926)
 От деревенских полей: книга очерков (1926)
 На реке Цне: книга очерков (1926)
 Утро в Кобеловке: очерк // Крестьянский журнал. — 1926. — № 8
 В предутреннюю рань: книга очерков (1927)
 Огневцы: книга очерков (1927)
 План или авось?: статья // Крестьянский журнал. — 1927. — № 8
 Наплеватели: статья // Крестьянский журнал. — 1927. — № 10
 Путь крестьянского хозяйства: статья // Крестьянский журнал. — 1928. — № 1
 Две коммуны: статья // Крестьянский журнал. — 1928. — № 9-10
 Плотина. — М., 1928
 Почему в одной коммуне лучше, а в другой — хуже. — М., 1928—1930 (пять изданий)
 Развал: Пьеса. — М.—Л., 1928, 1930
 Городок в степи: очерк // Октябрь. — 1930. — № 5-6
 Почему плохо живётся в Якшинской коммуне? — М., 1931
 Трагедия одной коммуны: очерк // Октябрь. — 1931. — № 2
 Твёрдой поступью: очерк // Октябрь. — 1931. — № 6
 Деревенский театр: очерк // Литературная газета. — 1934. — 1 марта
 30-й год: Пьеса. — М., 1935
 Советский хлеб: очерк // Правда. — 1937. — 29 авг.
 Жизнь: Пьеса. — М., 1940 (на основе романа «Бруски»; поставлена на сцене Малого академического театра)
 В поисках радости: киносценарий // Колхозные сценарии: Сб. — М., 1940
 Своими глазами. — М.: Правда, 1942
 
 Борьба за мир. Кн. 1. — 1945; Кн. 2. — 1948.
 В стране поверженных: Роман. — 1949
 Большое искусство: Роман. — М., 1954
 Богатырский размах. — М., 1956
 Родное прошлое. — М., 1957
 Раздумье. — М., 1958
 Сказания о Поволжье. — М., 1958
 О моральном облике советского человека. — М., 1960
 Волга-матушка река: роман. — М.: Гос. изд-во худ. лит, 1960.
 Выдь на Волгу… // Литературная газета. — 1957. — 29 окт.

Собрания сочинений 
 Собрание сочинений: В 6 томах / Примеч. Л. Вольпе. — М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1958—1959. — 165 000 экз.
 Собрание сочинений: В 6 томах / Под ред. А. Коптяевой. — М.: Правда, 1986. — 750 000 экз.

Примечания 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Главные редакторы журнала «Октябрь»